

Archeologia 
Via Popilia è il nome attribuito alla Via Capua-Rhegium, un'antica via di comunicazione tra Capua e Reggio Calabria.
Via Popilia è il nome attribuito alla Via Popilia-Annia, un'antica via di comunicazione tra Rimini e Atria (moderna Adria), da dove si congiungeva con la Via Annia

Geografia
Popilia, ora detta Poveglia, è un'isola della laguna di Venezia.